Władysław II Jagiełło (ok. 1352-1434) – król Polski
 Władysław Jagiełło (1910-1988) – socjalista
 Władysław Jagiełło (Walter Jagiełło) (1930-2006) – amerykański muzyk polskiego pochodzenia
 Władysław Jagiełło (1935-2009) – perkusista jazzowy
 Władysław Jagiełło (1919-1987) – generał brygady Wojska Polskiego
 Władysław Jagiełło (1925-2016) – działacz sportowy, krajowy i międzynarodowy sędzia narciarski